Володимир Разін (9 квітня 1943) — радянський хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за команди СКА МВО (Калінін), «Торпедо» (Горький) і «Динамо» (Київ). У вищій лізі провів 52 матчі, забив 12 голів.

Статистика

Посилання 
 

Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
хокеїсти «Торпедо» (Нижній Новгород)
хокеїсти ТХК (Твер)